Municipio de Sherman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sherman (condado de Johnson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Sherman (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Sherman (condado de Brookings, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brookings.
 Municipio de Sherman (condado de Corson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Corson.
 Municipio de Sherman (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Sherman (condado de Mason, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Sherman (condado de Calhoun, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Sherman (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Sherman (condado de Jasper, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Sherman (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Sherman (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Sherman (condado de Montgomery, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Sherman (condado de Pocahontas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pocahontas.
 Municipio de Sherman (condado de Sioux, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sioux.
 Municipio de Sherman (condado de Story, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Story.
 Municipio de Sherman (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Sherman (condado de Crawford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Sherman (condado de Decatur, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Sherman (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Sherman (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth.
 Municipio de Sherman (condado de Grant, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Sherman (condado de Leavenworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Leavenworth.
 Municipio de Sherman (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Sherman (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.
 Municipio de Sherman (condado de Riley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Riley.
 Municipio de Sherman (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.
 Municipio de Sherman (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Sherman (condado de Gladwin, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gladwin.
 Municipio de Sherman (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Sherman (condado de Iosco, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Iosco.
 Municipio de Sherman (condado de Isabella, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Isabella.
 Municipio de Sherman (condado de Keweenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Keweenaw.
 Municipio de Sherman (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Sherman (condado de Newaygo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.
 Municipio de Sherman (condado de Osceola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Sherman (condado de St. Joseph, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Sherman (condado de Redwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.
 Municipio de Sherman (condado de Cass, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Sherman (condado de Dallas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Sherman (condado de DeKalb, Misuri), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Sherman (condado de Harrison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Sherman (condado de Putnam, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Sherman (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Sherman (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.
 Municipio de Sherman (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.
 Municipio de Sherman (condado de Kearney, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Kearney.
 Municipio de Sherman (condado de Platte, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Sherman (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.